Вагаб Гаджиевич Казибеков (род. 22 ноября 1960, Рутул) —Общественный и политический деятель. советский борец вольного стиля, рутулец по происхождению, Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Всемирной универсиады 1981 года в Румынии, двукратный чемпион Европы.Серебряный призёр чемпионата Европы. Чемпион СССР  неоднократный призёр чемпионата СССР(серебро,бронза).. 

Избирался главой Рутульского района Республики Дагестан. Член Общественной Палаты Республики Дагестан с 2012г по настоящее время. В 2012 году избран в состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. С 2018г председатель совета.

Биография 
Родился 22 ноября 1960 г. в г. Буйнакск, Дагестанская АССР. В 1978 году окончил школу № 10 в г. Махачкала. В 1984 г. окончил ДСХИ. Вольной борьбой начал заниматься в 1971 г. Весной 2011 года баллотировался от партии «Справедливая Россия» в Народное собрание Республики Дагестан, однако не был избран. Избран в общественную палату Республики Дагестан в 2012г.

Награды 
 Чемпион Европы по вольной борьбе: 1990 год, (Познань, Польша  вес 90кг.(золото))
 Победитель (золото) Летней Универсиады 1981 (Бухарест, Румыния) в категории до 82 кг
 Чемпион СССР (1989 г.)
 Серебряный призёр чемпионата Европы Афины Греция 1986г. весовая категория 82кг.
 Трёх кратный чемпион РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Казибеков Вагаб Гаджиевич
 Фотографии Вагаба Казиебкова
  (I)
  (II)

Спортсмены Рутульского района
Борцы СССР
Борцы России
Мастера спорта СССР международного класса
Выпускники Дагестанского аграрного университета
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Чемпионы Универсиады по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы полутяжёлого веса